Aulo Manlio Vulsone è stato il nome di alcuni membri della gens Manlia durante l'epoca della Repubblica romana:

 Aulo Manlio Vulsone, console nel 474 a.C.
 Aulo Manlio Vulsone, che fece parte del primo decemvirato 
 Aulo Manlio Vulsone, console nel 178 a.C.